Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу I зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Испания, Франция, Белоруссия, Грузия и Финляндия. Матчи в группе I прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Испания, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Франция попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Украина. Первый матч они проиграли со счётом 0:2, а второй выиграли со счётом 3:0, и таким образом, квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 23 сентября 2011 года на встрече в Париже.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

Бомбардиры 
Забит 44 голов за 20 матчей (2,20 гола за матч).

5 голов

 Франк Рибери

4 гола

 Педро Родригес

3 гола

 Альваро Негредо

2 goals

 Жорди Альба
 Серхио Рамос

 Теэму Пукки

 Оливье Жиру

1 гол

 Ренан Брессан
 Дмитрий Верховцов
 Станислав Драгун
 Тимофей Калачёв
 Сергей Корниленко
 Антон Путило
 Егор Филипенко
 Гурам Кашия

 Александр Кобахидзе
 Торнике Окриашвили
 Хуан Мата
 Роберто Сольдадо
 Хави
 Роман Ерёменко
 Каспер Хямяляйнен
 Карим Бензема

 Матье Вальбуэна
 Абу Диаби
 Кристоф Жалле
 Этьен Копуэ
 Самир Насри
 Поль Погба

1 автогол

 Игорь Шитов (в матче против Финляндии)

 Йоона Тойвио (в матче против Франции)

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир